Capacitation peut être :
 Une traduction possible de la notion originelle en 1960 d'empowerment en sciences sociales, (en français depuis les années 2000: autonomisation), qui signifie "développer des capacités", par extension du sens de capacitación en espagnol et capacitação en portugais.
 La capacitation des spermatozoïdes, en biologie.